Cette liste recense les personnages de la série de bandes dessinées Spawn créée par Todd McFarlane, classés par ordre alphabétique.

Al Simmons, alias Spawn
Personnage créé en 1992 par Todd McFarlane dans Spawn #1 (Spawn 1 - Résurrection).

Al Simmons était un ancien lieutenant-colonel du corps des marines et un membre des services secrets des États-Unis. Il sauva le président des États-Unis d'une tentative d'assassinat. Devenu gênant pour son supérieur Jason Wynn, il est éliminé en 1987 alors qu'il était en mission au Botswana. Il est inhumé au Cimetière militaire d'Arlington. Échoué en enfer, il pactise avec le démon Malebolgia dans l'espoir de retrouver Wanda Blake, son épouse. Il revient alors sur Terre sous la forme d'un Hellspawn, une créature infernale dotée d'un pouvoir immense. Il doit alors prouver à son nouveau maître qu'il est capable de commander les armées infernales lors de l'Armageddon. Il découvre à son retour que cinq ans se sont écoulés et que sa femme Wanda s'est remariée à Terry Fitzgerald, son meilleur ami.

Amat (L') 
Personnage créé en 1998 par Brian Holguin et Todd McFarlane dans Spawn #73 (Spawn 7 - Crucifixion).

L'Amat est issu de la fusion du sans-abri Eddie Becket avec une partie du nécroplasme de Spawn et d'ordures. Il est avant tout, l'avatar de Mère Nature, la force créatrice de la Terre et la troisième voie entre le Paradis et l'Enfer. L'Amat est le symbole de la pollution que les humains font subir à la Terre. Lors de son combat contre le Spawn Al Simmons, il l'avale ce qui permet à celui-ci d'entrer en contact avec Mère Nature.

Angela 
Personnage créé en 1993 par Neil Gaiman dans Spawn #9.

Angela est une guerrière céleste. Elle a pour mission d’éliminer les Hellspawn qui sont envoyés sur Terre. Malgré son expérience, elle perd le combat qu’elle mène contre Al Simmons. Angela est par la suite mise en porte-à-faux par le conseil séraphique. Spawn accepte alors de venir au Paradis pour témoigner en sa faveur.

Elle meurt empalée par sa propre lance alors qu’elle combat le maléfique Malebolgia.

Elle est depuis mars 2013 un personnage de l'univers Marvel.

Antonio Twistelli 
Personnage créé en 1992 par Todd McFarlane dans Spawn #6 (Spawn 1 - Résurrection).

Antonio Twistelli est le chef de tous les chefs de la mafia de New York. Cruel et suffisant, il élimine tous ceux qui peuvent le gêner. Son règne sur les bas-fonds de la ville est contesté par le Spawn Al Simmons.

Belazikkal, alias Boots 
Personnage créé en 1993 par Todd McFarlane dans Spawn #11 (Spawn 1 - Résurrection).

Belazikkal est un ange envoyé sur Terre incognito pour surveiller le Spawn Al Simmons. Il s'est revêtu d'une apparence de sans-abri et se fait surnommer Boots. Il finit par se lier d'amitié avec Spawn ce qui rend plus difficile sa mission.

Caïn, alias Comte Cogliostro 
Personnage créé en 1993 par Neil Gaiman dans Spawn #9.

Après avoir tué son frère Abel, Caïn est devenu un Hellspawn. Parvenu à se libérer de son pacte, il erre ensuite sur Terre. Il se fait alors appeler tour à tour Malcus, Merlin, Faust et enfin Comte Cogliostro. C'est sous cette dernière identité qu'il approche le Spawn Al Simmons sous l’apparence d’un sans-abri. Il lui apprend que ses pouvoirs sont en quantité limitée et que s’il les épuise il devra retourner en Enfer auprès de Malebolgia. Il tente de conseiller et de raisonner Spawn.

Carie Anne alias Nyx 
Personnage créé en 2003 par Todd McFarlane et Brian Holguin dans Spawn #122 (Spawn 11 - Questions).

Carie Anne est une adepte de la magie noire depuis son enfance. Elle prend le pseudonyme de Nyx en référence à la déesse grecque de la nuit. Elle aide Al Simmons alors qu'il se trouve privé de son costume. Elle devient par la suite sa compagne.

Chef Louis Banks 
Personnage créé en 1995 par Todd McFarlane dans Spawn #29 (Spawn 3 - Réflexion).

Louis Banks était un ancien shérif d'un petit comté de Delaware. Il devient par la suite le chef de bureau qui supervise les inspecteurs Sam Burke et Twitch Williams. Corrompu et manipulateur, il est impliqué dans les agissements du tueur en série Billy Kincaid. Il est protégé par un personnage haut placé.

Cy-Gor 
Personnage créé en 1992 par Todd McFarlane dans Spawn #38 (Spawn 4 - Damnation).

Cy-Gor est le produit d'un projet top secret du gouvernement américain et dirigé par Jason Wynn. Issu de l'imagination délirante du docteur Wilhelm, Cy-Gor est le mélange d'un homme, d'un gorille et de prothèses bioniques. Le cobaye humain fut sélectionné par Jason Wynn. Il s'agit de l'agent secret Michael Koniekzni, un ami gênant d'Al Simmons.

Cyan Fitzgerald 
Personnage créé en 1992 par Todd McFarlane dans Spawn #3 (Spawn 1 - Résurrection).

Cyan est la fille de Wanda Blake et de son second mari, Terry Fitzgerald. Elle est née en 1990. Elle a un lien psychique très particulier avec Spawn. Elle le nomme l’Homme Triste.

Eddie et Andy Frank 
Personnages créés en 1992 par Todd McFarlane dans Spawn #29 (Spawn 3 - Réflexion).

Eddie et Andy Frank sont deux frères qui sont battus par leur père. Le Spawn Al Simmons intervient en leur faveur. Il tente d'impressionner leur bourreau pour mettre fin à leurs souffrances. Malheureusement, la situation empire. Eddie tire sur son père lors d'un accès de colère de ce dernier. Désormais orphelins, les deux jeunes quittent leur ville de Florence en Alabama pour pouvoir retrouver leur ami Spawn à New York.

Jason Wynn 
Personnage créé en 1992 par Todd McFarlane dans Spawn #1 (Spawn 1 - Résurrection).

Jason Wynn est un haut dirigeant de la CIA et de la NSA. Il est l'homme de l'ombre du président des États-Unis. Il est chargé de planifier les coups d'État et les assassinats qui déstabiliserons les autres nations. C'est pour lui que travaillait l'agent secret Al Simmons. C'est également lui qui ordonna l'élimination d'Al.

M. Kubliczi, alias Le Streum 
Personnage créé en 1995 par Todd McFarlane dans Spawn #34 (Spawn 4 - Damnation).

M. Kubliczi s'est donné le nom de Streum (abréviation de Streumon qui veut dire Monstre en verlan). Il vit dans les égouts de New York. Il y rencontre le Spawn Al Simmons alors que celui-ci y combat le Violator. Échappé d'un hôpital psychiatrique, il ne vit que pour se venger du directeur de l'hôpital. Il entraîne Spawn dans sa quête en lui affirmant qu'il a été victime d'un savant fou qui a tué son fils et sa femme.

Malebolgia 
Personnage créé en 1992 par Todd McFarlane dans Spawn #1 (Spawn 1 - Résurrection).

Malebolgia est le démon qui règne sur le huitième cercle de l'enfer. C'est lui qui est chargé de constituer l'armée d'âmes qui combattra lors de l'Armageddon. Pour diriger cette armée, il crée une caste d'officier : les Hellspawn. Ses deux dernières recrues sont Al Simmons et Billy Kincaid.Malebolgia (également appelé Malebolgia /mælˈboʊldʒiə/) est un supervillain apparaissant comme le principal antagoniste original dans les bandes dessinées mettant en vedette le super-héros Spawn et a repris le rôle dans les numéros ultérieurs .Créé par l'écrivain/artiste Todd McFarlane, le personnage est apparu pour la première fois dans Spawn #1 (mai 1992). Le nom Malebolgia est dérivé du terme de l'Enfer de Dante utilisé pour décrire Malebolge, les fossés (bolge) du huitième cercle de l'Enfer, où les humains qui ont commis le péché Fraude sont punis. Il est l'ancien maître de Spawn qui est l'un des principaux seigneurs de l'enfer.

Mary Blake, dite Mamie Blake 
Personnage créé en 1993 par Todd McFarlane dans Spawn #12 (Spawn 1 - Résurrection).

Mamie Blake est la grand-mère paternelle de Wanda Blake et l'arrière-grand-mère de Cyan Fitzgerald. C'est une femme très âgée et aveugle. Elle est la veuve depuis 1965 de Jackson Everett Blake. Le Spawn Al Simmons lui rend visite de temps en temps. Elle pense qu'il est désormais un ange en mission divine sur Terre.

Mammon 

Personnage créé en 1999 par Brian Holguin et Todd McFarlane dans Spawn #87 (Spawn 8 - Confessions).

Mammon est un démon spécialisé dans le commerce des âmes humaines. Sur Terre il prend l'apparence d'un dandy séducteur et sophistiqué. Très persuasif et maîtrisant à perfection l'art de la manipulation, il tourmente l'entourage du Spawn rebelle Al Simmons. Son but ultime est de dominer la Création et de remodeler le monde à sa propre image.

Max Williams, dit Twitch 
Personnage créé en 1992 par Todd McFarlane dans Spawn #1 (Spawn 1 - Résurrection).

Max Williams est un enquêteur de la police de New York. Il est l'ami et le coéquipier de Sam Burke. Twitch est le parfait opposé de Sam. C'est un tireur d'élite méthodique, un fin psychologue et le père d'une famille nombreuse. Il est marié avec Helen et a cinq enfants, trois filles et deux garçons. Les garçons se nomment Maximillian Williams IV et Travis. Les filles se nomment Lauren, Margie et Lily.

Philip Krahn, alias Curse 
Personnage créé en 1995 par Todd McFarlane dans Spawn #27 (Spawn 3 - Réflexion).

Philip Krahn est un riche et dévot habitant du Massachusetts. Il s'est donné pour mission de devenir le guide des armées divines contre les hordes infernales. Il s'est mutilé plusieurs fois pour prouver son dévouement à Dieu. Revêtu d'une armure et sous l'identité de Curse, il défit par deux fois le Spawn Al Simmons.

Richard Massullo, alias Tremor 
Personnage créé en 1994 par Todd McFarlane dans Spawn #25 (Spawn 2 - Malédiction).

Richard Massullo était un membre de la mafia qui voulait laisser derrière lui son passé de criminel. Le parrain Antonio Twistelli ne l'entendit pas de cette oreille et força Richard à participer à une expérience visant à créer un surhomme. L'opération tourna mal et Richard fut transformé en un mutant enragé. Depuis ce jour, il cherche le moyen de faire payer cette infamie à son ancien patron. Il demande alors de l'aide au Spawn Al Simmons.

Sam Burke 
Personnage créé en 1992 par Todd McFarlane dans Spawn #1 (Spawn 1 - Résurrection).

Sam Burke est un enquêteur de la police de New York. Il est l'ami et le coéquipier de Twitch Williams. Sam est le parfait opposé de Twitch. Il est célibataire, grincheux, gourmand et brutale.

Savage Dragon 
Personnage créé en 1992 par Erik Larsen dans Savage Dragon #1 (Savage Dragon 1 - Baptême du feu).

Savage Dragon est un humanoïde à la peau verte, très musclé, très résistant et possédant une crête au sommet du crâne. Il s’intègre à la société humaine en devenant policier à Chicago. Il y combat les super-vilains. Il croise le chemin du Spawn Al Simmons aux Enfers.

Terry Fitzgerald 
Personnage créé en 1992 par Todd McFarlane dans Spawn #3 (Spawn 1 - Résurrection).

Terry Fitzgerald était le partenaire d'Al Simmons au sein des services secrets américains. Après la mort de son camarade, Terry épouse la veuve de celui-ci, Wanda Blake.

Violator, alias Clown
Personnage créé en 1992 par Todd McFarlane dans Spawn #2 (Spawn 1 - Résurrection).

Le Violator est un démon au service de Malebolgia. Vers 1200, il fut envoyé combattre le Spawn de cette période. En 1992, il reçoit pour mission de guider le Spawn Al Simmons sur Terre. Pour ce faire et pour passer inaperçu, il prend l'apparence d'un clown. Le Violator s'avère incapable de mener à bien sa mission et devient rapidement jaloux de Spawn. Il finit par le défier en duel. Le combat est stoppé par Malebolgia qui condamne le démon à rester sur Terre avec son apparence de clown. Furieux, le Violator s'allie à Jason Wynn pour éliminer Spawn.

Il apparaît dans Spawn, l'adaptation filmique du comics et dans la série télévisée Spawn.

Wanda Blake 
Personnage créé en 1992 par Todd McFarlane dans Spawn #3 (Spawn 1 - Résurrection).

Wanda Blake était l'épouse d'Al Simmons. Elle l'avait rencontré en 1984 lors de la convention du parti républicain. Lorsque son mari fut tué en 1987, elle se trouva totalement désemparée. Elle découvrit cependant en la personne de Terry Fitzgerald un nouvel amour. Elle se remaria avec lui et lui donna une fille nommé Cyan. Bien qu'heureuse avec Terry, Wanda pense encore beaucoup à son premier mari Al.

William Kincaid, dit Billy Kincaid 
Personnage créé en 1992 par Todd McFarlane dans Spawn #5 (Spawn 1 - Résurrection).

William Kincaid est un psychopathe tueur d'enfants. Une de ses victimes était la fille d'un sénateur. Celui-ci engagea alors Al Simmons pour éliminer le meurtrier de sa fille. Mais, la police fut plus rapide et Billy fut interné en hôpital psychiatrique. Déclaré guéri quelques années plus tard, il est libéré. Il reprend bien vite ses activités criminelles. Mais cette fois, Al Simmons revenu sur Terre sous la forme de Spawn peut finir son travail et met fin définitivement aux agissements de Billy. Arrivé en enfer, le psychopathe est recruté en tant que Hellspawn par Malebolgia.

Notes et références 

Spawn
Liste de personnages de comics